Колычево — название ряда населённых пунктов в России (как правило, принадлежавших в прошлом боярскому роду Колычевых):

 Колычево — деревня в Жирятинском районе Брянской области
 Колычево — деревня в Судогодском районе Владимирской области
 Колычево — деревня в Промышленновском районе Кемеровской области
 Колычево — деревня в Фатежском районе Курской области
 Колычево — деревня в Ступинском районе Московской области (городское поселение Жилёво)
 Колычево — деревня в Ступинском районе Московской области (сельское поселение Семёновское)
 Колычево — железнодорожная платформа Большого кольца МЖД в Ступинском районе Московской области
 Колычево — село в Лысковском районе Нижегородской области
 Колычево — село в Шарлыкском районе Оренбургской области
 Колычево — село в Клепиковском районе Рязанской области
 Колычево — деревня в Починковском районе Смоленской области

См. также 
 Колычёво
 Колычово